Жоната́н Зебина́ (; род. 19 июля 1978 года, Париж, Франция) — французский футболист, защитник, наиболее известный по выступлениям за итальянские клубы «Рома» и «Ювентус». В 2005 году сыграл один матч за национальную сборную Франции. В декабре 2014 года завершил игровую карьеру.

Карьера

Клубная 
Его профессиональная карьера началась 8 марта 1997 года, когда он вышел на поле в матче своего клуба «Канн» против «Метца». В том сезоне он сыграл лишь 6 матчей. В следующем году на счету Зебины был уже 21 матч.

В 1998 году Жонатан перешёл в «Кальяри», отыграв за клуб из Сардинии два сезона, он стал считаться одним из наиболее талантливых игроков Европы. Летом 2000 года он перебрался в римскую «Рому». В своём дебютном сезоне в Риме он сыграл 21 матч и стал победителем чемпионата Италии и Суперкубка Италии. В последующие 3 года Жонатан сыграл 74 матча в различных турнирах и забил один гол в ворота «Ювентуса».

В 2004 году, после истечения срока действия контракта с «Ромой», Зебина перешёл «Ювентус». В составе туринского клуба Жонатан отыграл шесть сезонов, в том числе один в Серии B. 31 августа 2010 года расторг контракт с «Ювентусом» по взаимному согласию. В этот же день подписал контракт с «Брешиа» сроком на два года. 8 июля 2011 года расторг контракт с «Брешиа» по взаимному согласию.

29 июля 2011 года согласовал контракт с клубом «Брест» сроком на год. В 2012 году перешёл в «Тулузу», где провёл два сезона. Карьеру заканчивал в клубе второй французской лиги «Арль-Авиньон», за который выступал в 2014 году.

Международная 
Свой единственный матч за сборную Франции Зебина сыграл 9 февраля 2005 года против Швеции.

Достижения 
 Чемпион Италии: 2000/01, 2004/05, 2005/06 (скудетто 2005 и 2006 гг. аннулированы в результате Кальчополи)
 Обладатель Суперкубок Италии 2001
 Победитель Серии B 2006/07

Примечания

Ссылки 
 Информация о Жонатане Зебина: биография, карьера, трофеи и др.
 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Канн»
Игроки ФК «Кальяри»
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Брешиа»
Игроки ФК «Брест»
Игроки ФК «Тулуза»
Игроки ФК «Арль-Авиньон»